Il singolare del torneo di tennis Smart Card Open Monet+ 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Melanie Klaffner che ha battuto in finale Kristína Kučová 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Sandra Záhlavová (primo turno)
 Paula Kania (quarti di finale)
 Melanie Klaffner (Campionessa)
 Kristína Kučová (finale)

 Tereza Smitková (primo turno)
 Zuzana Zlochová (primo turno)
 Katarzyna Piter (semifinali)
 Viktorija Kan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Smart Card Open Monet+ 2013